Proporus är ett släkte av plattmaskar. Proporus ingår i familjen Proporidae. 

Proporus är enda släktet i familjen Proporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Proporus